Santa Chiara (ital.) bezeichnet:
 Giovanni Domenico di Santa Chiara (1710–1772), römisch-katholischer Bischof
sowie

 Santa Chiara (Oper) eine romantische Oper von Ernst II.

Siehe auch
 Sankt Klara – auch zu anderen Sprachvarianten
 Chiara – zum Namen